En Pologne, Wilamów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Wilamów, un village du powiat de Poddębice,
 Wilamów, un village du powiat de Zduńska Wola.